Bald Mountain Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Mountain Pond (Maine), im Somerset County
 Bald Mountain Pond (New York), im Herkimer County